Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Alfonso Mora e Brian Page 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (campioni)
 Charles Beckman /  Broderick Dyke (quarti di finale)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Todd Nelson /  Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Verizon Tennis Challenge 1990